Mačkovec (Kočevje), een plaats in de Sloveense gemeente Kočevje
 Mačkovec (Kroatië), een plaats in Kroatië
 Mačkovec (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško
 Mačkovec (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje